Суперкубок Португалії з футболу 2007 () — 29-й розіграш турніру. Матч відбувся 11 серпня 2007 року між чемпіоном Португалії Порту та володарем кубка Португалії Спортінг (Лісабон).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2007
Португалія
2007 у португальському спорті
Події 11 серпня
Серпень 2007